Рівненська сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Рівненська сільська рада — Вінницька область, Мурованокуриловецький район
 Рівненська сільська рада — Волинська область, Любомльський район
 Рівненська сільська рада — Донецька область, Покровський район
 Рівненська сільська рада — Миколаївська область, Очаківський район
 Рівненська сільська рада — Одеська область, Тарутинський район
 Рівненська сільська рада — Херсонська область, Генічеський район

Джерела 

сайт Верховної Ради України